Mit Flughafen Tripolis oder Flughafen Tripoli kann gemeint sein:

 Mitiga International Airport
 Tripoli International Airport